И́горь Ди́дык:
 Дидык, Игорь Николаевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Дидык, Игорь Сергеевич (род. 1992) — украинский борец греко-римского стиля, чемпион мира среди молодёжи, призёр чемпионатов Украины, победитель международных турниров; сын С. М. Дидыка.